Арка́дій Дави́дович Туманя́н ( 23 січня 1998, Харків, Україна) — вірменський футболіст, нападник українського футбольного клубу «Чорноморець».

Життєпис 
Народився у Харкові. У 1999 році переїхав з батьками в Москву, проте 2007 повернувся. У харківській ДЮСШ 1 розпочав заняття футболом, де грав до 2009 року. Згодом долучився до футбольної академії харківського «Металіста». У розташування харківського клубу пробув до лютого 2014 року, коли отримав запрошення виступати за молодіжну команду московського «Динамо». Однак закріпитися в основному складі не зміг, зігравши лише в кількох товариських іграх. 5 березня 2016 року офіційно став гравцем одеського «Чорноморця», уклавши професіональну угоду. 19 липня 2016 року стало відомо про зацікавленість у послугах гравця з боку кількох відомих європейських команд.

Примітки

Посилання 
 
 
 
 Профіль на сайті football24.ua
 Профіль на сайті www.ua-football.com

Вірменські футболісти
Українські футболісти